Kalmar socken kan syfta på:
Kalmar socken, Småland – en socken i Småland som ingick i Norra Möre härad
Kalmar socken, Uppland – en socken i Uppland som ingick i Håbo härad